|-
| 132801 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132802 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132803 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132804 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132805 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132806 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132807 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132808 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132809 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132810 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132811 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132812 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132813 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132814 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132815 - ||  || 30 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132816 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 132817 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || 
|-
| 132818 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132819 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132820 Miskotte ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132821 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132822 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132823 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132824 Galamb ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132825 Shizu-Mao ||  || 16 august 2002 || Nanchuan || Nanchuan
|-
| 132826 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132827 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132828 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132829 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132830 - ||  || 3 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132831 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132832 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132833 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132834 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132835 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132836 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132837 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132838 - ||  || 3 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 132839 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132840 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132841 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132842 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132843 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132844 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132845 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132846 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132847 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132848 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132849 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132850 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132851 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132852 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132853 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132854 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132855 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132856 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132857 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132858 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132859 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132860 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132861 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132862 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132863 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132864 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132865 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132866 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132867 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132868 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132869 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132870 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132871 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132872 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132873 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132874 Latinovits ||  || 9 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 132875 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132876 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132877 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132878 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132879 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132880 - ||  || 9 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132881 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132882 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132883 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132884 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132885 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132886 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132887 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132888 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132889 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132890 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132891 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132892 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132893 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132894 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132895 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132896 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132897 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132898 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132899 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132900 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-